

Personas 
El nombre Juan de Borbón puede referirse a:

Juan I de Borbón (1410-1434), duque de Borbón.
Juan II de Borbón (1456-1488), duque de Borbón.
Juan I de La Marche (1362-1393), conde de La Marche.
Juan I de Montpensier (1416-1428), conde de Montpensier.
Juan de Borbón y Braganza (1883-1868), pretendiente al trono francés y al español como Juan III.
Juan de Orleans-Guisa (1926-1940), pretendiente al trono francés como Juan III.
Juan de Borbón y Battenberg (1913-1993), heredero de los derechos dinásticos de Alfonso XIII y pretendiente a la corona española como Juan III y Juan IV en la línea carlista.
Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (n. 1938), rey emérito de España como Juan Carlos I, hijo del anterior.

Otros usos 
Almirante Juan de Borbón, fragata de la Armada española.